Lansdowne – miasto w Indiach, w stanie Uttarakhand
 Lansdowne – jednostka osadnicza w USA, w stanie Maryland
 Lansdowne – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia